Амії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Амії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре
 Амії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна